Понтон може да се отнася за:
 понтон – плавателно средство, служещо за поддържане на тежести над водата
 понтон – елемент от дизайна на автомобилите, предимно от 1940 до 1950 г.
 понтонен мост – временно плаващо съоръжение, служещо за преминаване през водно препятствие (предимно през река)

Плавателни съдове